Kheïra Sadat, athlète algérienne
Jamal Sadat (1983-), footballeur éthiopien
M. U. Sadat, footballeur afghan
Shahrbanoo Sadat (1990-), réalisatrice afghane
Zallascht Sadat (1986-), mannequin germano-afghan

Télévision 
 Sadat, série télévisée américaine diffusée en 1983